

Patronyme 
Flagg est un nom de famille notamment porté par (classement alphabétique) :
 Fannie Flagg (1944-), écrivaine et actrice américaine ;
 Francis Flagg (1898-1946), poète, écrivain et romancier américain ;
 James Montgomery Flagg (1877-1960), peintre et illustrateur américain ;
 Wilson Flagg (1938-2001), contre-amiral américain.

Toponyme 

 Flagg, communauté incorporée américaine du comté d'Ogle, dans Illinois, aux États-Unis ;
 Flagg, village anglais situé dans le Derbyshire au Royaume-Uni.

Personnage de fiction 
 Randall Flagg, personnage fictif créé par Stephen King.

Homonymie de patronyme